Запорожское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Запорожское сельское поселение — входит в Темрюкский район.

Камчатский край 
 Запорожское сельское поселение — входит в Усть-Большерецкий район.

Ленинградская область 
 Запорожское сельское поселение — входит в Приозерский район.